Решетников (Решетніков) — російське прізвище.
 Решетников Анатолій Георгійович (1923-2018) — український актор, народний артист України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка
 Решетников Анатолій Дмитрович (1898–1964) — радянський легкоатлет
 Решетников Василь Васильович (1919) — генерал-полковник авіації, Герой Радянського Союзу
 Решетников Василь Семенович (1927) — український редактор, кінодраматург
 Решетников Веніамін Сергійович (1986) — російський фехтувальник (шабля)
 Решетников Євген Борисович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2015 років
 Решетников Євген Миколайович (1881 — після 1931) — полковник Армії УНР
 Решетников Микола Георгійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Решетников Мирон Лаврентійович (1897) — удмуртський державний діяч
 Решетников Федір Григорович (1919–2011) — радянський фізикохімік і металург, академік РАН (1992)
 Решетников Федір Михайлович (1841–1871) — російський письменник
 Решетников Федір Павлович (1906–1988) — радянський живописець і графік, автор картини «Знову двійка»
 Решетников Фелікс Михайлович (1930–1998) — російський учений-юрист
 Решетников Ярослав Михайлович (1933) — український геолог, художник, кандидат геолого-мінералогічних наук
 Решетніков Юрій Євгенович — український державний, політичний та релігійний діяч.
Російські прізвища